Stuart Arabella  (1575 – London, 1615.  szeptember 25.), , skót (angol) nyelven: Arbella/Arabella Stewart, Countess o Lennox, , , , Lennox grófnője, Stuart Mária királynő unokahúga, VI. (Stuart) Jakab skót király elsőfokú unokatestvére. Férfi ágon a Stuart-ház egyik nem királyi oldalágából származik, míg női ágon II. (Stuart) Jakab skót király 6. (generációs) leszármazottja, valamint VII. Henrik angol király ükunokája.

Élete
Édesapja I. Károly, Lennox grófja, II. (Stuart) Mátyás, skóciai régensnek, lennoxi grófnak, II. (Stuart) János (1490 körül–1526) lennoxi gróf és Stuart Erzsébet (Izabella) (?–1529 után) atholli grófnő, – Lancasteri Johanna özvegy skót királyné unokája – fiának a fia. Apai nagyanyja Margaret Douglas (1515–1578), Tudor Margit skót királyné lánya és V. Jakab skót király húga. Édesanyja Elizabeth Cavendish angol úrnő.

Nagybátyja Henrik (1545–1567), Skócia királya iure uxoris, aki I. (Stuart) Mária (1542–1587) skót királynőt vette feleségül, és az ő fiuk volt VI. (Stuart) Jakab (1566–1625) skót király 1567-től, angol király 1603-tól, aki 1610-ben bebörtönöztette, majd 1615-ben kivégeztette az angol trónra esélyes rivális unokatestvérét.

Jegyzetek

Források
Fraser, Antonia: Mária, a skótok királynője I-II., Európa, Budapest, 1979.

További információk
 
 

Stuart-ház
1575-ben született személyek
1615-ben elhunyt személyek
Lennox grófjai
Katolikusok
Skót nők
Angol nők
Kivégzett politikusok
Trónkövetelők